Francisco Rivera (lutador)
 Francisco Rivera Pérez

Ver também 
 Francisco Rivero